Се́бежское:

 Себежское — посёлок, Озёрский район, Калининградская область
 Себежское — административно-территориальная единица со статусом сельское поселение в Себежском районе Псковской области.
 Себежское — озеро у города Себеж в Себежском районе Псковской области.
 Себежское поднятие — возвышенные места на юго-западе Псковской области.